Houdan steht für:

 Houdan, eine französische Gemeinde
 Houdan (Huhn), eine Hühnerrasse
 Kanton Houdan, ein ehemaliger französischer Wahlkreis

Houdan ist der Name von:

 Raoul de Houdan (1265/1270–bis 1230), französischer Dichter